Les Éditions Jeunes Lettres (graphié Jeunes Lettres) sont une maison d'édition associative française créée en février 2020 à Carvin dans le Pas-de-Calais. Actrice de l'édition innovante depuis sa création, Jeunes Lettres se définit comme une véritable « maison d’édition alternative et gratuite» permettant au plus grand nombre d'accéder à une édition responsable et accessible. A ce titre, elle propose des prestations d'édition à compte d'éditeur.

Principe 
Jeunes Lettres est une maison d'édition associative fondée par Mehdi Cliquennois et Hugo Crépin. Elle propose au plus grand nombre d'accéder à l'édition gratuitement à travers un programme éditorial dédié offrant ainsi l'opportunité à chaque auteur qui le désire de publier son manuscrit.

Les livres sont disponibles soit en version numérique soit sur support papier en impression à la demande. En collaboration avec un réseau de plus de 3500 libraires, certains ouvrages édités par la maison d'édition Jeunes Lettres peuvent-être mis à disposition en librairie au format physique.

La maison d'édition Jeunes Lettres se présente comme différente de l'édition à compte d'auteur et proche de l'édition à compte d'éditeur.  Elle assure néanmoins une totale gratuité de l'ensemble de ses services et de ses prestations éditoriales aux auteurs. L'ensemble des prestations proposées par la maison d'édition sont donc gratuites pour les auteurs.

Les manuscrits proposés ont été préalablement sélectionnés par un comité de lecture composé de bénévoles et de professionnels de l'édition.

Attachée à la démocratisation de l'accès aux supports culturels, la maison d'édition Jeunes Lettres propose des manuscrits aux prix les plus justes en veillant à garantir des droits d'auteurs acceptables aux auteurs publiés.

Le , Jeunes Lettres s'installe au 35 Rue Edouard Plachez à Carvin en partenariat avec la collectivité de Carvin sous l'égide de Philippe Kemel, maire de Carvin.

Catalogue 
Les Éditions Jeunes Lettres prévoient leur première sortie littéraire à l'automne 2021.  Elles ont un classement thématique et par genres des ouvrages, ainsi que onze collections : Littérature française, Sur le Sentier des Arts, Science & Humanité, A Petits Pas (Jeunesse), Échos et Mots du Monde (littérature étrangère), Un Petit Noir (polar), Voyage & Aventure, La Nature faite Page (environnement), Bien-être, Pratique, BD & Revues.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Maison d'édition
 Impression à la demande

Liens externes 
 

Maison d'édition ayant son siège dans les Hauts-de-France